Lygosoma togoense est un synonyme attribué à deux espèces de sauriens :
 Lygosoma togoense Werner, 1902 est un synonyme de Panaspis togoensis (Werner, 1902) ;
 Lygosoma togoense Loveridge, 1952 nec Werner, 1902 est un synonyme de Panaspis nimbaensis (Angel, 1944).

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Eugongylinae